Die Dreiband-Europameisterschaft 2001 war das 58. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 6. Mai 2001 in Odense in der dänischen Region Süd-Dänemark statt. Es war seit 1964 die fünfte Dreiband-EM in Dänemark.

Geschichte 
Die Europameisterschaft war ein Turnier der Rekorde. Der neue schwedische Europameister Torbjörn Blomdahl stellte mit 2,812 einen neuen Europarekord im BED (Besten Einzeldurchschnitt) auf. Den besten GD (Generaldurchschnitt) des Turniers mit 2,314 erzielte der Belgier Frédéric Caudron. Das war auch neuer Europarekord. Mit 1,431 wurde ebenfalls der Europarekord im Turnierdurchschnitt verbessert. Für den dänischen Verband gewannen mit Tonny Carlsen und Dion Nelin erstmals zwei Akteure bei einem Turnier Medaillen. Für die größte Überraschung in der ersten Runde zeigte sich der Luxemburger Fünfkampf-Weltmeister Fonsy Grethen verantwortlich. Er bezwang den Rekord-Europameister Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen. Eine sensationelle Partie lieferten sich Torbjörn Blomdahl und Frédéric Caudron im Viertelfinale. Trotz einem Satzgewinn in einer Aufnahme und einem Partiedurchschnitt von 3,250 musste sich Caudron mit 1:3 Sätzen dem Schweden geschlagen geben. Bester Deutscher war wieder einmal mit Platz fünf Martin Horn. Im Achtelfinale eliminierte er den Titelverteidiger Daniel Sánchez und musste sich im Viertelfinale mit 2:3 Sätzen dem neuen Vize-Europameister Tonny Carlsen geschlagen geben. Für Christian Rudolph war das Achtelfinale Endstation. Die beiden österreichischen Teilnehmer Andreas Horvath und Andreas Efler schieden bereits in der ersten Runde aus.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Odense Kommune